Wolfsbrunnen steht für:

 Wolfsbrunnen (Heidelberg), historische Brunnenanlage
 Schloss Wolfsbrunnen in Meinhard, Hessen
 Wolfsbrunnen (München)

Siehe auch:
 Wolfsbrunn
 Wolfsbronn
 Wolfsbrunnenbach